Села:
 Шарківщина — Полтавська область, Миргородський район
 Шарківщина — Полтавська область, Хорольський район

Див. також 
 Шарковщина